«Э́ти глаза́ напро́тив»:

 «Эти глаза напротив» — песня Давида Тухманова на слова Татьяны Сашко; первый исполнитель — Валерий Ободзинский (1970).
 «Эти глаза напротив» — выставка Аркадия Насонова (2002).
 «Эти глаза напротив» — телевизионный сериал, посвящённый Валерию Ободзинскому (2015).

Примечания